HMS Cossack ha sido el nombre utilizado por seis buques de la Royal Navy británica en honor al pueblo de este de Europa de los Cosacos. Existió otro buque designado con dicho nombre, pero fue cancelado mientras se construía:

 fue un navío de línea de sexta clase –según la clasificación británica- o corbeta armada con 22 cañones, comenzó a construirse con el nombre de Pandour en 1805, pero fue renombrado antes de su botadura en 1806.  Fue desguazado en 1816.
HMS Cossack debería haber sido un cañonero a vapor puesto en grada en el astillero de Portsmouth en 1846, pero su construcción fue cancelada en mayo de 1849.
  su construcción se inició como el buque ruso Witjas, una corbeta de hélice con casco de madera construida en el astillero del Támesis Northfleet el cual fue tomado por Reino Unido mientras estaba en construcción en 1854 y vendido en 875.
  fue un crucero torpedero de clase Archer botado en 1886 y vendido en 1905.
  fue un destructor de clase  Tribal botado en 1907 y vendido en 1919.
  fue un destructor de clase  Tribal botado en 1937 y hundido cuatro días después de que el submarino alemán U-563  lo torpedeara en 1941 y no se tuviera éxito en el intento de remolcarlo hasta Gibraltar.
  fue un destructor de clase  clase C botado en 1944 y desguazado en 1961.

Nombres de buques británicos